James Ward (1769–1859) – brytyjski malarz, grawer i ilustrator
 James Ward (1843-1925) – brytyjski psycholog i filozof
 James Ward (1865–ok. 1900) – angielski piłkarz
 James David Ward (ur. 1976) – amerykański muzyk, lider zespołu Sparta
 James Ward (ur. 1987) – brytyjski tenisista
 James Ward-Prowse (ur. 1994) – angielski piłkarz